The Baby of the Boarding House – cortometraggio del 1911 prodotto dall'Edison Company
 The Baby of the Boarding House – cortometraggio del 1912 prodotto dall'Essanay